Davis Cup 1997 beschrijft de 86e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Zweden won voor de 6e keer de Davis Cup door in de finale de Verenigde Staten met 5-0 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep 1.

België won de eerste wedstrijd en was ook succesvol in de beslissingswedstrijd voor promotie naar de Wereldgroep. Hierdoor speelt het volgend jaar in de Wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland haalde de kwartfinale waar het verloor van de latere finalist Frankrijk. Met dit resultaat handhaaft het zich in de Wereldgroep.